Ariarate V Eusébio ‎Filopátor (), rei da Capadócia (–). Filho e sucessor de Ariarate IV.

Família 
Ariarate IV herdou o trono da Capadócia de seu pai Ariarate III quando era uma criança, e se casou com Antióquida, filha de Antíoco III Magno.

Antióquida não tinha escrúpulos, e, vendo que não tinha filhos com o rei, arrumou dois supostos filhos, Ariarate e Orofernes, apresentando-os como se fossem filhos do casal. Mais tarde, porém, Antióquida deixou de ser estéril e teve duas filhas e um filho (chamado de Mitrídates, o futuro rei Ariarate V). Ela contou a verdade sobre Ariarate e Orofernes para o rei e, para evitar problemas com a sucessão, estes foram enviados, respectivamente, a Roma e à Jônia.

Ariarate V era cunhado de Eumenes II, rei de Pérgamo, casado com sua irmã Estratonice.

Biografia 
Ariarate estudou filosofia em Atenas, onde se tornou colega do futuro Átalo II, do Reino de Pérgamo. Ao assumir o trono da Capadócia, foi instruído por Roma a recusar casar-se com a irmã do rei selêucida, Demétrio I Sóter. Em represália, este apoiou as pretensões de Orofernes, suposto irmão mais velho de Ariarate. O usurpador conseguiu tomar o poder, mas Átalo ajudou Ariarate a recuperar seu trono, expulsando Orofernes para a Síria. De volta à Capadócia, Ariarate saqueou Priene, por ter o templo de Atena se recusado a lhe entregar o tesouro do usurpador.

Em , ele enviou tropas para ajudar Átalo em sua luta contra Prúsias II, rei da Bitínia e, em , forneceu soldados e navios a Roma, na guerra contra Aristonico.

Ariarate morreu na guerra contra Aristonico, e o senado romano premiou seus filhos, acrescentando aos seus domínios a Licaônia e a Cilícia.

Casamento e filhos 
Ele foi casado com Laódice, com quem teve seis filhos, todos meninos. Laódice, que governou em nome dos filhos, assassinou por envenenamento cinco dos filhos, e foi executada pelo povo por esta crueldade. O único sobrevivente foi o rei Ariarate VI.

Bibliografia 

 

Reis da Capadócia
Mortos em 130 a.C.